Oonagh kan syfta på:

 Oonagh (1990–), en tysk sångerska Senta-Sofia Delliponti
 Oonagh (musikalbum) – ett musikalbum från 2014 av Oonagh
 Oonagh (mytologi) – älvdrottningen inom keltisk mytologi